Osoby o tym nazwisku:
 Alphonse Gomis – senegalski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Anna Gomis – francuska zapaśniczka, olimpijka
 Bafétimbi Gomis – francuski piłkarz
 Émilie Gomis – francuska koszykarka
 Kafétien Gomis – francuski lekkoatleta
 Kévin Gomis – francuski piłkarz
 Lys Gomis – senegalski piłkarz
 Rémi Gomis – senegalski piłkarz